Liga Profesional de Primera División, även kallad Primera División de Uruguay eller Primera División Uruguaya är den uruguayanska högstadivisionen i fotboll som styrs av det uruguayanska fotbollsförbundet; Asociación Uruguaya de Fútbol. Totalt spelar 16 lag i ligan.

Ligan startades 1900 och var en amatörturnering fram till 1931. År 1932 blev Primera División professionell. De bästa lagen i turneringen får spela i Copa Libertadores eller Copa Sudamericana. Om man vinner någon av dessa turneringar får man spela i Recopa Sudamericana.

Ligan är uppdelad i två mästerskap per säsong; Torneo Apertura (öppningsmästerskapet) och Torneo Clausura (avslutsmästerskapet). Om två lag vinner var sitt mästerskap under en säsong avgörs segraren i en final för att en säsongsmästare ska kunna utses.

De tre lag med minst antal ackumulerade poäng efter säsongen är slut blir nedflyttade till andradivisionen (Segunda División Profesional). De ackumulerade antalet poäng som ett lag lyckas få i Turneo Apertura och Turneo Clausura beräknas i en nedflyttningstabell där flera variabler räknas in. Detta gör att sluttabellen och nedflyttningstabellen kan se olika ut – ett exempel på detta kan man se i säsongen 2010-11 när Central Español hamnade på 10:e plats i sluttabellen, men hamnade på 14:e plats i nedflyttningstabellen.

Klubbar säsongen 2020

Mästerskap

Amatöreran (1900-1931)

Professionella Eran (1932–)

Skytteliga
Lista över spelare med flest gjorda mål per säsong, under den professionella eran. Siffrorna inom parentes redovisar antalet gjorda mål.

1932:  Juan Labraga (17)
1933:  Juan Young (33)
1934:  Aníbal Ciocca (13)
1935:  Antonio Castaldo (12)
1936:  Aníbal Ciocca (14)
1937:  Horacio Tellechea (16)
1938:  Atilio García (20)
1939:  Atilio García (22)
1940:  Atilio García (18)
1941:  Atilio García (23)
1942:  Atilio García (19)
1943:  Atilio García (18)
1944:  Atilio García (21)
1945:  Nicolás Falero (21) Raúl Schiaffino (21)
1946:  Atilio García (21)
1947:  Nicolás Falero (17)
1948: Säsongen avslutades ej
1949:  Óscar Míguez (20)
1950:  Juan Ramón Orlandi (14)
1951:  Juan Hohberg (17)
1952:  Jorge Enrico (15)
1953:  Juan Hohberg (17)
1954:  Juan Romay (12)
1955:  Javier Ambrois (17)
1956:  Carlos Carranza (18)
1957:  Walter Hernández (16)
1958:  Manuel Pedersen (12)
1959:  Víctor Guaglianone (13)
1960:  Ángel Cabrera (14)
1961:  Alberto Spencer (18)
1962:  Alberto Spencer (16)
1963:  Pedro Rocha (18)
1964:  Héctor Salva (12)
1965:  Pedro Rocha (15)
1966:  Araquem de Melo (12)
1967:  Alberto Spencer (11)
1968:  Alberto Spencer (8) Pedro Rocha (8) Ruben García (8) Ruben Bareño (8)
1969:  Luis Artime (24)
1970:  Luis Artime (21)
1971:  Luis Artime (16)
1972:  Juan Carlos Mamelli (20)
1973:  Fernando Morena (23)
1974:  Fernando Morena (27)
1975:  Fernando Morena (34)
1976:  Fernando Morena (18)
1977:  Fernando Morena (19)
1978:  Fernando Morena (36)
1979:  Waldemar Victorino (19)
1980:  Jorge Luis Siviero (19)
1981:  Rubén Paz (17)
1982:  Fernando Morena (17)
1983:  Arsenio Luzardo (13)
1984:  José Villareal (18)
1985:  Antonio Alzamendi (13)
1986:  Juan Ramón Carrasco (11) Gerardo Miranda (11)
1987:  Gerardo Miranda (13)
1988:  Rubén da Silva (23)
1989:  Diego Aguirre (7) Johnny Miqueiro (7) Óscar Quagliata (7)
1990:  Adolfo Barán (13)
1991:  Julio Dely Valdés (16)
1992:  Julio Dely Valdés (13)
1993:  Wilmar Cabrera (12)
1994:  Darío Silva (19)
1995:  Juan González (16)
1996:  Juan González (13)
1997:  Pablo Bengoechea (10)
1998:  Martín Rodríguez (13) Rubén Sosa (13)
1999:  Gabriel Álvez (24)
2000:  Javier Chevantón (33)
2001:  Eliomar Marcón (21)
2002:  Germán Hornos (25)
2003:  Alexander Medina (22)
2004:  Carlos Bueno (26) Alexander Medina (26)
2005:  Pablo Granoche (16)
2005–06:  Pedro Cardozo (17)
2006–07:  Aldo Díaz (15)
2007–08:  Richard Porta (19) Cristhian Stuani (19)
2008–09:  Antonio Pacheco (12) Liber Quiñones (12)
2009–10:  Antonio Pacheco (23)
2010–11:  Santiago García (23)
2011–12:  Richard Porta (17)
2012–13:  Juan Manuel Olivera (18)
2013–14:  Héctor Acuña (20)
2014–15:  Iván Alonso (22)
2015–16:  Gastón Rodríguez (19) Junior Arias (19)
2016:  Pablo Silva (8) Gabriel Fernández (8)
2017:  Cristian Palacios (29)
2018:  Gonzalo Bergessio (17)
2019:  Leonardo Fernández (12)

Externa länkar 
 AUF.org.uy Fotbollsförbundet i Uruguay